Carlo Rossi est le nom porté par :

 Carlo Rossi (1775-1849), architecte italo-russe
 Le pavillon Rossi, pavillon situé dans le jardin Mikhailovsky à Saint-Pétersbourg, conçu par Carlo Rossi
 Carlo Rossi, coureur automobile italien
 Carlo Rossi (1925-1998), homme politique canadien
 Carlo Rossi, producteur italien, un des fondateurs de la Carlo Rossi & C.